Табунная:

 Табунная — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Табунная — гора на Западном Кавказе, к югу от массива Псеашхо.
 Табунная — бухта в западной части залива Петра Великого на южном побережье полуострова Янковского.

См. также 
 Табунная Овсянка — река в России, протекает в Самарской области.